Big Prairie ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Big Prairie (Michigan), im Newaygo County
 Big Prairie (Clinton County, Ohio) – nicht mehr existent
 Big Prairie (Holmes County, Ohio)

Sonstiges:
 Big Prairie Dog Creek, Fließgewässer im Jones County, South Dakota
 Big Prairie Lake, See im Marion County, Florida
 Big Prairie Township Park, Park im Newaygo County, Michigan